Финал чемпионата Европы по футболу 2000 года состоялся 2 июля 2000 года в Роттердаме на стадионе «Фейеноорд» (также известный как «Де Куйп») между сборными Франции и Италии. Этим матчем завершался 11-й розыгрыш кубка Европы, в финале которого играли сборные, в прошлом по одному разу становившиеся чемпионами Европы (Франция выиграла турнир в 1984 году, Италия — в 1968 году).

Счёт открыл в матче итальянец Марко Дельвеккио на 55-й минуте: итальянцы вели в счёте по ходу всей встречи вплоть до компенсированного времени, пока Сильвен Вильтор на последней компенсированной минуте второго тайма не поразил ворота Франческо Тольдо, переведя тем самым игру в овертайм. В овертайме, который длился до первого забитого мяча, победу французам принёс Давид Трезеге, голевую передачу на него отдал Робер Пирес. Сборная Франции тем самым стала двукратным чемпионом Европы.

Путь команд к финалу

Отчёт об игре

Статистика

См. также

Примечания 

2000
Финал
Июль 2000 года
События 2 июля
2000
2000
Международные спортивные соревнования в Роттердаме